Warszawska Syrenka − symbol Warszawy
 Syrenka − prototyp polskiego samochodu
 Syrenka (rysunek Pabla Picassa) – warszawski rysunek Pabla Picassa z 1948